Allsvenskan (1998) była 74. sezonem Allsvenskan – najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Szwecji. Rozgrywki rozpoczęły się 4 kwietnia, a zakończyła się 8 listopada. Liga liczyła 14 zespołów. Dwie ostatnie drużyny spadły do drugiej ligi, natomiast zespoły z miejsc 11-12 zagrały w barażach. Tytułu nie obroniła drużyna Halmstads BK. Nowym mistrzem Szwecji został zespół AIK Fotboll. Tytuł króla strzelców zdobył Arild Stavrum, który w barwach Helsingborgs IF strzelił 18 goli.

Tabela końcowa

Baraże o Allsvenskan 
 Umeå FC – Örgryte IS 2–3, 0–3 (2–6)
 Landskrona BoIS – Trelleborgs FF 2–3, 1–4 (3–7)

Zespoły Örgryte IS i Trelleborgs FF zagrały w Allsvenaskan w następnym sezonie.

Zobacz też 
 Allsvenskan

Bibliografia 
 RSSSF

1998 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Szwecji
1998 w Szwecji